Кот д'Ивоар е разделен на 19 региона, които от своя страна се разделят на департаменти. Департаментите са общо 58.